Нимвегенские мирные договоры — ряд мирных договоров, заключённых в 1678—1679 годах в нидерландском городе Нимвегене для завершения Голландской войны 1672—1678 годов. В частности, были подписаны:

 11 августа 1678 года: мирный договор между Францией и Республикой Соединённых Провинций
 17 сентября 1678 года: мирный договор между Францией и Испанией
 5 февраля 1679 года: между Францией и Священной Римской империей
 5 февраля 1679 года: между Швецией и Священной Римской империей
 19 марта 1679 года: между Швецией и Мюнстером
 2 октября 1679 года: между Швецией и Республикой Соединённых Провинций

Договоры предусматривали:
 Возврат Республике Соединённых Провинций всех занятых французами территорий в обмен на гарантии нейтральности по отношению к Франции и Швеции.
 Выпрямления границ во Фландрии
 Передача Франции Эльзаса, Лотарингии, герцогства Бульон, Фрайбурга и некоторых других немецких территорий по обе стороны Рейна.
 Передача Франции пограничных испанских земель, а также графства Франш-Конте, что являлось ревизией Первого аахенского договора.
 отказ мюнстерских войск от участия в датско-шведской войне (на стороне Дании)

История 
Переговоры начались в Нимвегене еще в 1676 году, но из-за всевозможных проволочек этикета, бюрократии и продолжающихся военных действий шли вяло и носили формальный характер. Торговцы и влиятельные финансисты Голландии требовали мира, в то время как Вильгельм III Оранский желал продолжить войну с Францией и стремился заключить союз с Англией, тем самым желая втянуть её в конфликт на своей стороне. Взаимные упреки и претензии других сторон конфликта (Испания, Священная Римская Империя, Швеция и др.) также усложняли ситуацию. Долгие годы войны отрицательно сказались и на положении Франции, в которой разразился экономический кризис. Теперь уже и Людовик XIV желал мира и предлагал всяческие уступки противникам в Нимвегене.

Чтобы настоять на мире и прекратить склоки и распри на переговорах, Людовик устраивает демонстрацию силы: армия короля стремительно захватывает Гент и Ипр в марте 1678 года, что поставило Испанские Нидерланды на колени. Таким образом войска короля вышли на расстояние одного перехода до Антверпена а далее — и до Амстердама. Голландцы, испугавшись этой военной провокации, соглашаются вести переговоры. Уверенный в своем силовом преимуществе над противниками, Людовик XIV диктует свои условия мира.

10 августа 1678 года был заключен мирный договор с Соединенными Провинциями, которым возвращались все их земли, включая Маастрихт, урегулировались также торговые взаимоотношения на равных началах. Испания уступает Франции Камбре, Франш-Конте, Валансьенн и Мобеж, Ипр, Кассель, Эр, Сент-Омер. В обмен Франция возвращает захваченные во время войны Шарлеруа, Ауденарде, Куртре, Гент.

Император Леопольд I подписывает мир лишь 5 февраля 1679 года. Он уступает Франции Фрайбург, но сохраняет Филиппсбург. В качестве гарантии этого соглашения Франция забирает себе Лотарингию.

Курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм I вынужден подписать мир в Сен-Жермене 29 июня 1679 года.

Испания и Священная Римская империя изначально не собирались делать такие серьёзные уступки, однако после одностороннего заключения мира Нидерландами были вынуждены пойти на эти шаги. Нимвегенские мирные договоры ознаменовали зенит власти «короля-солнце» Людовика XIV.

Примечания

Литература 
 Блюш Франсуа. Людовик XIV. М. «Ладомир»: 1998;
 Бордонов Ж. Д. Французские короли и императоры. Ростов н/Д, «Феникс». 1997;
 Осмунд Эйри. Реставрация Стюартов и Людовик XIV. М. 2005;
 Птифис Жан-Кристиан. Людовик XIV. Слава и испытания. СПб.: 2008.
 Шоню Пьер. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург.: У-Фактория, 2005

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Франции
Международные договоры Швеции
Международные договоры Священной Римской империи
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Испании
Неймеген